Палаванская мухоловка (Ficedula platenae) — вид воробьиных птиц из семейства мухоловковых. Назван в честь Маргарет Платен, урожденной Гайслер, состоявшей в браке с немецким врачом Карлом Платеном.

Распространение 
Эндемики Филиппин (остров Палаван и близлежащие). Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные леса.

Описание 
Длина тела 11,5—12 см. Верхняя часть тела окрашена в оттенки коричневого, хвост от светло-оранжевого до красновато-коричневого. Над грудью имеется оранжево-красновато-коричневая область. Нижняя часть тела светло-коричнево-жёлтая либо белая.

Биология 
Питаются насекомыми.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус VU. Угрозу для вида представляет разрушение среды обитания.

Примечания

Ссылки 
 Clement, P. (2018) Palawan Flycatcher (Ficedula platenae) I: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (red.) (2016). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Henta den 19. mai 2018

Мухоловковые
Животные, описанные в 1888 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Палавана